Джуно може да се отнася за:
 Джуно, град в САЩ, столица на щата Аляска;
 Джуно, окръг в Уисконсин, САЩ.;
 Джуно, канадска музикална награда;
 Джуно, американска инди рок група;
 Джуно, мюзикъл от 1959 година;
 Джуно, американски филм от 2007 година.
 Джуно — космически кораб на НАСА;